Калвари́йское самоуправле́ние () — муниципальное образование в Мариямпольском уезде Литвы. Образовано в 2000 году на части территорий Мариямпольского и Вилкавишкского районов.

Населенные пункты 
 1 город — Калвария;
 172 деревни.

Численность населения (2001):
 Калвария — 5 090
 Юнгенай — 929
 Юсевишяй — 421
 Сангруда — 411
 Микалаука — 312
 Любавас — 300
 Суснинкай — 275
 Брукай — 269
 Моцкай — 269
 Сенойи-Радишке — 258

Археология 
Хорошо сохранившийся скелет мужчины 25—30 лет (Turlojiske man) свидетельствует и заселении данной территории в эпоху раннего неолита представителями нарвской культуры (Nemunas-Narva culture). В бронзовом веке на местонахождениях Turlojiske 1 и Turlojiske 4 выращивали просо (вид Panicum miliaceum). У мужчины (RISE59), жившего на территории нынешней Сувалкии примерно 908—485 лет до н. э., была определена Y-хромосомная гаплогруппа R1a (субклада R1a1a1-M756).

Примечания

Ссылки 

Районы Литвы
Калварийское самоуправление